Le Château des Noyers peut faire référence à :

 Le Château des Noyers (Martigné-Briand) : château dans le département français de Maine-et-Loire, sur la commune de Martigné-Briand.
 Le Château des Noyers (Le Tourneur) : château est situé dans le département du Calvados, sur le territoire de la commune déléguée du Tourneur, au sein de la commune nouvelle de Souleuvre-en-Bocage